— японский броненосный крейсер 1-го класса, участник русско-японской войны. Головной корабль своего типа.

История создания и службы 
 Строился для Аргентины сначала как «Митре», потом «Ривадавия». В результате отказа первоначального заказчика, предлагался многим странам, в том числе и России. Последняя после длительного рассмотрения отказалась.
 30.12.1903 перекуплен Японией, на частный кредит американского банкира Якоба Шиффа.
 16.02.1904 прибыл в Японию уже после начала войны с итальянской командой.
 15 мая 1904 года в тумане протаранил японский бронепалубный крейсер «Ёсино», который после этого перевернулся и затонул; погибло 329 человек.

Русско-японская война 
 28 июня (10 августа) 1904 участвовал в бою в Жёлтом море, получил серьёзные повреждения (3 попадания крупными снарядами).
 14 (27) мая 1905 участвовал в Цусимском сражении, получил повреждения (3 попадания, 7 убитых, 20 раненых)).

Между двух войн

Первая мировая война 
 13.01.1918 выскочил на берег в проливе Банка
 В июне 1918 снят и отремонтирован

Завершение службы 
 01.09.1921 переквалифицирован в корабль береговой обороны 1 класса
 01.12.1925 переквалифицирован в учебный корабль
 01.06.1931 переквалифицирован в корабль береговой обороны
 01.04.1934 переквалифицирован в учебный корабль
 15.07.1938 передан в ведомство базы в Йокосуке
 01.07.1942 переквалифицирован в блокшив
 18.07.1945 потоплен американской авиацией при налёте на Йокосуку (35° 18’с. ш./139° 40' в. д.)
 30.11.1945 исключён из списков флота
 В 1948 разобран на металлолом в Ураге

Общая оценка корабля 
На бумаге имел отличные характеристики, на практике значительно уступал заявленным скоростным характеристикам. По свидетельству японских офицеров в ходе русско-японской войны никогда не мог развить скорость выше 18 узлов, почему обычно использовался с броненосцами, а не с крейсерами. Отличался от однотипного «Ниссин» носовой башней с 10" орудием. Последнее обладало высоким углом наведения и как следствие было самой дальнобойной военно-морской артиллерийской системой русско-японской войны. Несмотря на посредственное исполнение, явился вместе с «Ниссин» важным фактором, обеспечившим превосходство Японии в Русско-японской войне 1904—1905 годов.

Командиры корабля 
 капитан 1-го ранга Оиноуэ Кюма () — с 16 февраля 1904 года по 7 января 1905 года.
 капитан 1-го ранга  — с 7 января 1905 года по 12 декабря 1905 года.
 капитан 1-го ранга  — с 12 декабря 1905 года по 7 апреля 1906 года.
 капитан 1-го ранга  — с 7 апреля по 24 декабря 1906 года.
 капитан 1-го ранга  — с 24 декабря 1906 года по 20 апреля 1908 года.
 капитан 1-го ранга Ямагата Бундзо — с 20 апреля 1908 года по 28 августа 1908 года.
 капитан 1-го ранга Аракава Киси () — с 28 августа 1908 года по 10 декабря 1908 года.
 капитан 1-го ранга Окада Кэйсукэ — с 25 июля 1910 года по 4 января 1911 года.
 капитан 1-го ранга  — с 16 января по 1 декабря 1911 года.
 капитан 1-го ранга  — с 13 декабря 1915 года по 1 декабря 1916 года.
 капитан 1-го ранга  — с 1 декабря 1916 года по 1 декабря 1917 года.
 капитан 1-го ранга  — с 6 февраля 1919 года по 5 августа 1919 года.
 капитан 1-го ранга  — с 5 августа 1919 года по 20 ноября 1920 года.
 капитан 1-го ранга  — с 1 декабря 1921 года по 25 августа 1922 года.
 капитан 1-го ранга  — с 25 августа по 1 декабря 1922 года.
 капитан 1-го ранга Ёнай Мицумаса — с 10 декабря 1922 года по 5 марта 1923 года.
 капитан 1-го ранга  — с 5 марта по 1 декабря 1923 года.
 капитан 1-го ранга  — с 1 декабря 1923 года по 7 мая 1924 года.
 капитан 1-го ранга  — с 1 декабря 1936 года по 15 июня 1938 года.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Крейсер 1 класса «Касуга» 
 Броненосный крейсер Касуга, Япония, 1904 г. 

Броненосные крейсера типа «Касуга»
Суда по алфавиту
Военные корабли и суда Ansaldo